

Сноу-Гілл — місто, штат Меріленд
 Сноу-Гілл — місто, штат Північна Кароліна

Антарктида 
 Острів Сноу-Гілл () — невеликий острів на схід від півострова Триніті — північної частини Антарктичного півострова.